Dayton Metropolitans
Levallois Metropolitans
 Metropolitans Bydgoszcz-Toruń= Bydgoszcz Archers + Angels Toruń
New York Metropolitans
Seattle Metropolitans